Линтон — имя, фамилия и топоним.

Имя 
  — американский киноактёр
  — австралийский политик
  — американский политолог
  — американский политик

Фамилия 
 Линтон, Леннокс (род. 1972) — политик Доминики.
  — американский бизнесмен
 Линтон, Милдред (более известная как Карен Морли; 1909—2003) — американская актриса.
  — британский историк искусств.
  (1893—1953) — американский антрополог. БРЭ
 Линтон, Уильям Джеймс (1812—1897) — английский рисовальщик и иллюстратор.
 Линтон, Уильям Ричардсон (1850—1908) — английский ботаник и викарий прихода Ширли, графство Дербишир.
 Линтон, Эрнст (1880—1957) — канадский футболист

Вымышленные персонажи 
 Кэтрин Линтон — одна из центральных персонажей романа Эмили Бронте.

Топоним 
  — город в Англии
  — город в Австралии

См. также 
 Лин
 Линвилл